Internationales Strafrecht steht für:

 die strafrechtliche Verantwortung von Einzelpersonen nach Völkerrecht, siehe Völkerstrafrecht
 die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere die Auslieferung (Recht)
 das Strafanwendungsrecht